NGC 4292 (другие обозначения — UGC 7404, MCG 1-32-16, ZWG 42.40, VCC 462, NPM1G +04.0344, PGC 39922) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4292 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4292 в группу также входят ещё 31 галактика.

Примечания 

4292
Дева (созвездие)